Атлиско има више значења:

 Општина Атлиско (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Атлиско (Атлиско, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику